Als Bavaroise bezeichnet man:

eine Süßspeise, siehe Bayerische Creme
eine Eisspezialität, siehe Halbgefrorenes
in Frankreich und Martinique ein Tee-Milch-Mischgetränk, siehe Bavaroise (Getränk)